Nederlandse gulden
NLG, een Brits historisch motorfietsmerk